

Лішов — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.

Лішов — місто в окрузі Чеське Будейовіце Південночеського краю.